Carl est une variante du prénom Charles utilisée dans plusieurs langues germaniques. .
 CARL est aussi l'acronyme français de « Cerveau analytique de recherche et de liaison », nom sous lequel apparaît HAL 9000 dans l'adaptation française du roman d'Arthur Clarke.

Toponyme 
 Carl, ville américaine située en Géorgie.

Voir aussi 
 Louis-Constant-Jacques Carl, homme politique français
 Variantes

Prénom masculin
Prénom scandinave
Homonymie de prénom